Cornet d'Elzius de Peissant (familie)
 Benoît Cornet d'Elzius de Peissant (1809-1848)
 Raymond Cornet d'Elzius de Peissant (1838-1905)
 Alfred Cornet d'Elzius de Peissant (1839-1898)
 Etienne Cornet d'Elzius de Peissant (1870-1936)